Mitologia: Sia és un personatge de la mitologia egípcia, personifiació de l'intel·lecte.
 Biografies
 Sia Kate Isobelle Furler més coneguda simplement com Sia és una cantant australiana.
 Sia Figiel és una escriptora de Samoa.
 Geografia
 Sia La és un pas de muntanya al Ladakh.
 Sia Kangri és un cim de la serralada Baltoro Muztagh al Ladakh.